Joaquín Sánchez peut désigner :
 Joaquín Sánchez de Toca Calvo (1852-1842), un homme politique espagnol ;
  (1942-), un homme politique espagnol ;
 Joaquín Sánchez Rodríguez dit Joaquín (1981-), un footballeur espagnol.